LG1 peut faire référence à :
 LG1 Mark II
 Centrale La Grande-1